Naussac (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Naussac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje